Jüdischer Friedhof (Lörrach) steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Lörrach)
 Neuer jüdischer Friedhof (Lörrach)